Консорциум Девы () — международное научное объединение, занимающееся моделированием космологических процессов с использованием суперкомпьютеров. Его основными членами являются около 12 учёных из Великобритании, Германии, Нидерландов, Канады, США и Японии.

Проекты 
Наиболее известным результатом группы является моделирование «Милленниум», результаты которого были опубликованы в журнале Nature в 2005 году. Его целью было изучение формирования крупномасштабной структуры Вселенной в стандартной космологической модели. Для этого моделировалось движение 10 миллиардов частиц в кубе размером 2 миллиарда световых лет. Расчёты на суперкомпьютере в Гархинге заняли более месяца, и их результаты оказались в хорошем согласии с наблюдательными данными.

В 2009 году группа провела моделирование «Милленниум-2», в котором изучалось формирование структур в меньшем объёме, но с более высоким разрешением.

Консорциум Девы занимается также N-частичным моделированием и формированием эволюции структур на галактических масштабах: ведутся моделирования гало тёмной материи, галактик, межгалактического газа.

При выполнении своих расчётов группа, в основном, опирается на вычислительные мощности кластеров Кембриджского университета и Института астрофизики общества Макса Планка.

Участвующие страны и университеты 
 : Даремский университет, Кембриджский университет, Ноттингемский университет, Суссекский университет, Эдинбургский университет
 : Институт астрофизики общества Макса Планка
 : Лейденский университет
 : Университет Куинс, Университет Макмастера
 : Университет Карнеги — Меллон

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Космология
Научные общества